Hladnik ist der Familienname folgender Personen:

 Boštjan Hladnik (1929–2006), jugoslawischer Filmregisseur
 Franz Hladnik (1773–1844), slowenischer Botaniker
 Hans Hladnik (1899–1951), österreichischer Politiker (SPÖ)